Göletsjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Göletsjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 717424-143226), sjö i Strömsunds kommun,  (54,9 ha)
Göletsjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 719730-144331), sjö i Strömsunds kommun,  (28,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn